Noli ist der Name folgender Orte:
 Noli (Ligurien), Ort in der Provinz Savona, Italien
 Noli (Lindi), Ort in der Region Lindi, Tansania

Noli ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio da Noli (1415/1419–1491/1497), italienischer Seefahrer und Entdecker
 Fan Noli (1882–1965), albanischer Bischof und Politiker
 Leandro Noli (geb. vor 1939), uruguayischer Radsportler

Siehe auch:
 Nolli